Stati Uniti d'America
Mason City – città della Contea di Mason, Illinois
Mason City – capoluogo della Contea di Cerro Gordo, Iowa
Mason City – città della Contea di Custer, Nebraska